Енрі́ко (, ) — італійське чоловіче особове ім'я. Походить від франкського імені Хеймерік (, «домоправитель»). Латинський варіант — Генрік (). Інші форми — Генріх або Гайнц (в німецькомовних країнах), Генрі або Гаррі (в англомовних країнах), Анрі (у франкомовних країнах). Жіноча форма — Енріка ().

Прізвище 

 Жером Енріко — французький режисер, сценарист та актор.
 Робер Енріко (1931—2001) — французький режисер та сценарист, лауреат кінопремії «Сезар».

Чоловічі імена
Італійські імена